Гавриловский — название населённых пунктов в России:
 Гавриловский — посёлок в Поспелихинском районе Алтайского края.
 Гавриловский — посёлок в Икрянинском районе Астраханской области.
 Гавриловский — хутор в Кугарчинском районе Башкортостана.
 Гавриловский — посёлок в Железногорском районе Курской области.
 Гавриловский — посёлок в Алексеевском районе Самарской области.

См. также 
 Гавриловский район
 Гавриловский сельский совет
 Гавриловский сельсовет